Эрра́сурис () — испанская фамилия баскского происхождения.

Известные носители:
 Риеско Эррасурис, Херман (1854—1916) — чилийский юрист и государственный деятель, президент Чили (1901—1906).
 
 Эррасурис, Фернандо (1777—1841) — чилийский политический и государственный деятель, временный президент Чили (1831).
 Эррасурис Осса, Франсиско Хавьер (род. 1933) — чилийский куриальный кардинал.